Die Spielzeit 1969 war die 3. reguläre Spielzeit der zweithöchsten Spielklasse im Schweizer Kleinfeldhandball.

Modus 
In dieser Saison spielen 14 Mannschaften in zwei Gruppen im Modus „Jeder gegen Jeden“ mit einem Heim- oder Auswärtsspiel. Die Sieger der zwei Gruppen spielen im Final um die Nationalliga B Meisterschaft und den Aufstieg in die Nationalliga A 1970. Wenn eine Mannschaft Meister wird, welche die zweite Mannschaft eines Vereins ist, findet zusätzlich ein Aufstiegsspiel statt, bei diesem erbt der Zweite der Gruppe den Platz. Bei Punktgleichheit entscheidet die bessere Tordifferenz.

Vorrunde

Finale

Aufstiegsspiel

Einzelnachweise 

69
Handballveranstaltung 1969